Сайлюгем:

 Сайлюгем — горный хребет, расположенный в Алтайских горах, на границе Республики Алтай и Монголии.
 Сайлюгем — гора на Алтае, в массиве Талдуайры
 Сайлюгем (приток Бугузуна) — река в Республике Алтай.
 Сайлюгемский национальный парк.
 Сайлюгем (левый приток Шавлы) — река в Республике Алтай.
 Сайлюгем (правый приток Шавлы) — река в Республике Алтай.